Пе́тер Лу́кач (; , ) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1986).

Лучшие результаты в чемпионатах Венгрии: 1980 — 1-е; 1982 — 3-е места. В составе команды «Спартакус» (Будапешт) победитель Кубка европейских клубов (1982).

Лучшие результаты в других международных соревнониях: Будапешт (1974) — 1-е; Градец-Кралове (1974) — 1—3-е; Ибс (1976), Перник (1977) и Бухарест (1983) — 1-е; Поляница-Здруй (1984) — 6-е; Марибор (1985) — 2-е; Гавана и Поляница-Здруй (1986) — 1—2-е; Будапешт (1987) — 1-е; Врнячка-Баня (1987) — 3—4-е; Сезимбра (1987) — 2—3-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Петера Лукача на сайте 365chess.com
 Личная карточка Петера Лукача на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Венгрии